Мавритания:

 Мавритания — государство, расположенное на северо-западе Африки.
 «Мавритания» — британский пассажирский лайнер (1906 г.).
 «Мавритания» — британский пассажирский лайнер (1938 г.).

См. также 
 Мавретания — историческая область, северо-африканская провинция Древнего Рима.